Лех — многозначный термин.

Лех — город в Индии.
Лех — округ в Индии.

 Лех — река в Германии и Австрии, приток Дуная.
 Лех — коммуна в Австрии, в федеральной земле Форарльберг.

 Лех — польское мужское имя.
 «Лех» — первый польский дирижабль.
 Лех — легендарный князь, родоначальник поляков, брат Чеха и Руса.
 «Лех» — польский футбольный клуб из Познани.
 Лех — фамилия. Известные носители (футболисты польского происхождения):
 (род. 1946) — французский футболист.
  (род. 1945) — французский футболист.